Хиланда́р (, ) — один из афонских монастырей, занимающий в святогорской иерархии 4-е место. Как и все афонские обители, состоит в юрисдикции Константинопольского патриарха, но исторически связан с Сербской, а также Болгарской церквами. Находится на северо-восточной стороне Афонского полуострова.

История 
Монастырь основан в 1198 году сербским архиепископом Святым Саввой и его отцом, сербским князем Стефаном Неманей. Первоначально они приняли постриг в соседнем монастыре Ватопед. Достопримечательностью монастыря является виноградная лоза, растущая из гроба святого Симеона по южной стороне храма Введения Пресвятой Богородицы. Симеонова лоза, по преданию, исцеляет от бесплодия. В XVII веке власти Османской империи переподчинили монастырь Вселенскому патриарху. В 1722 году монастырь сильно пострадал от пожара.

В конце XVIII века Хиландар стал уже преимущественно болгарским. Новый расцвет Хиландара произошёл после 1896 года, когда обитель посетил сербский король Александр Обренович. Он оказал монастырю большую материальную помощь, а также прислал в Хиландар много сербских монахов. В результате сербов в обители снова стало преобладающее число, и опять они стали во главе монастыря.

В 2004 году монастырь сильно пострадал от пожара, уничтожившего почти половину строений обители (за исключением библиотеки, ризницы и четырёх из восьми часовен), в связи с чем в монастыре проводятся восстановительные работы, которые финансируются правительством Сербии.

В настоящее время в монастыре проживает около 60 сербских монахов.

Библиотека монастыря содержит 181 греческих, 809 славянских рукописей и более 20 000 печатных книг (из них 3000 греческих).

Строения 
Мощные каменные стены монастыря и его две башни придают Хиландару вид настоящей крепости. Соборный храм Хиландарского монастыря посвящён Введению во храм Пресвятой Богородицы и был построен в начале XIV века. Игуменские и братские кельи, архондарик, трапезная, ризница, библиотека, восемь часовен (параклисы), среди которых особое место занимает Водосвятная часовня в виде купола с восемью колоннами над большой чашей для святой воды, построенная в 1784 году в центральной части подворья, напротив главного храма, украшенная росписью в 1847-м.

Святыни 
 Икона Божией Матери «Троеручица»;
 Акафистная икона Божией Матери;
 Икона Божией Матери «Млекопитательница»;
 икона Богородицы «Вразумившая экклисиарха»;
 икона Богородицы «Попская»;
 жезл Саввы Освященного;
 частицы реликвий Страстей Христовых: Животворящего Креста, тернового венца, крови Господней, трости и пелен Христовых;
 мощи святых Евтихия патриарха Цареградского, преподобного Симеона Столпника, Григория Богослова, святой Марины, патриарха Никифора, св. Пантелеимона, пророка Исаии, Иоанна Предтечи и других.

Настоятели 
 Моисей (Жаркович), архимандрит (5 декабря 1992 — 21 марта 2010)
 Мефодий (Маркович), архимандрит (с 2010)

См. также 
 Св. Паисий Хилендарский — болгарский просветитель
 Стефан Серб — сербский монах, хормейстер и композитор. Сочинял в позднем калофоническом стиле. Самый ранний из сербских композиторов, сочинения которого дошли до нашего времени.
 Доментиан (сербский писатель)

Примечания

Ссылки 
 Монастырь Хиландар на официальном сайте монастырей Афона
 Official web page of the monastery 
 Документальный фильм (Мир Приключений)

Православные монастыри
Культура Сербии
 
Религиозная архитектура Византии